

Oensel, hameau de la commune de Nuth, dans le Limbourg néerlandais
 Oensel, hameau de la commune de Zaltbommel, dans le Gueldre